Keay ist der Familienname folgender Personen:

 John Keay (* 1941), britischer Sachbuchautor
 Nigel Keay (* 1955), neuseeländischer Komponist
 Ronald William John Keay (1920–1998), britischer Botaniker
 Simon Keay (1954–2021), britischer Archäologe